Diaphyllum aureum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Diaphyllum aureum ingår i släktet Diaphyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aureum